A PFG abreviació de Profesionalna Futbolna Grupa  o Lliga búlgara de futbol, lliga màxima de futbol de Bulgària
 Principal Financial Group, empresa multinacional estatunidenca dedicada a les assegurances